Ел Пантанито има више значења:

 Ел Пантанито (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пантанито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику